Тля крапивная, или крапивный червец () — вид мелких пластинчатых червецов семейства Ortheziidae'.

Распространение 
Палеарктика, северная Евразия и северная Африка (кроме пустынь) от Западной Европы до Алжира, Марокко, Китая и Туркмении. На Дальнем Востоке: Камчатский край, Приморский край, Сахалинская область, Курильские острова.Тюменская область

Описание 
Мелкие пластинчатые червецы. Сверху спина самок покрыта белыми восковыми пластинками. Восковый налёт округлён. Имеют 7—8 пар брюшных дыхалец. Обнаружены на стеблях и листьях, питаются соками разнообразных травянистых растений, таких как крапива, полынь, бадан, спирея и многие другие (широкий полифаг). Вид был впервые описан в 1758 году шведским натуралистом Карлом Линнеем под первоначальным названием . Таксон включён в состав рода  вместе с видами , , , , , , , и другими.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Пластинчатые червецы
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии